Уста:
 Уста — рот, губы.

Топоним
 Уста — река, протекающая в Нижегородской и Кировской областях России
 Уста — река, протекающая в Норвегии
 Уста — село в Воскресенском районе Нижегородской области
 Уста — поселок в Уренском районе Нижегородской области
 Уста — станция в Уренском районе Нижегородской области
 Уста — посёлок участка в Шарангском районе Нижегородской области
 Уста — село в Тёмкинском районе Смоленской области
 Уста — мыс в Турции, на берегу Чёрного моря

Фамилия
 Уста, Каарел (род. 1999) — эстонский футболист.
 Уста, Суат (род. 1981) — турецкий футболист, защитник.
 Уста, Фуат (род. 1972) — турецкий футболист.

См. также 
Usta